Села:
 Мирнопілля  — Одеська область, Арцизький район
 Мирнопілля  — Одеська область, Саратський район

Див. також 
 Миропілля